Вале́ева Фина Мансуровна (род. 8 января 1969 года) — актриса театра. Народная артистка Республики Башкортостан (2013).

Биография 

Валеева Фина Мансуровна родилась 8 января 1969 года в деревне  Гарибашево Татышлинского района БАССР.

В 1996 году окончила актёрское отделение театрального факультета УГИИ.

По окончании института работала в Салаватском государственном драматическом театре, с 2003 года — в Уфимском государственном татарском театре «Нур».

Семья 
Муж Ильдар — режиссёр театра Нур.

Роли в спектаклях 
 Амина — «Гюльбазир» Ф. Булякова,
 Сара — «Не уходи в ночь» А. Винокурова,
 Галимабану — «Галиябану» М. Файзи,
 Воспитанница пансионата — «Птичка певчая» Р. Н. Гюнтекин,
 Маша — «Три сестры, Годы спустя...» А. П. Чехова, инсценировка Л. М. Зайкаускас,
 Гульшаян — «Страсти-мордасти» М. Амира,
 Мать — «Тайны горшёчника» А. Кашфуллина,
 Фания-Фена — «Души серебряные струны» Д. Салихова,
 Минзиля — «Бесстыжая сестра» А. Идельбаева,
 Ямал — «Зятёк» Х. Ибрагимова,
 Нурия — «Однажды на даче...» Э. Ягудина,
 Юльбика — «Не жена, а дьявол» Д. Салихова,
 Нагима — «Банкрот» Г. Камала Хадича.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Республики Башкортостан (2003)
 Народная артистка Республики Башкортостан (2013)

Примечания

Ссылки 
 Башкирская энциклопедия — Валеева Фина Мансуровна
 Так судьба разделила роли
 Уфимский государственный татарский театр «Нур» 

Выпускники Уфимского государственного института искусств
Персоналии:Салаватский государственный башкирский драматический театр